Ел Темплете има више значења:

 Ел Темплете (Керендаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Темплете, Рестауранте (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику